Amiral von Platen kan syfta på ett antal fartyg namngivna efter Baltzar von Platen, däribland:

 Amiral von Platen (1834), såld 1855 varefter fartygets öde är okänt
 Amiral von Platen (1858), från 1872 Svanen, från 1900 Östhammar I, utrangerad 1927 och skrotad 1928